Radjanske (ukrainisch  – abgeleitet von Ради/Rady = „Sowjet“; russische Entsprechung meist Radjanskoje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Donezk:
 Radjanske (Telmanowe), Dorf im Rajon Telmanowe (seit 2016 offiziell Lawrynowe)

Oblast Luhansk:
 Radjanske (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon (seit 2016 offiziell Horichowa Balka)

Im Rahmen der Dekommunisierung in der Ukraine wurden folgendes Orte umbenannt:

 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, seit 2016 Ridnyj Kraj
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, seit 2016 Stepowe (Losowa)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, seit 2016 Hrafske (Wowtschansk)
 ehemaliger Name der Siedlung Radjanske in der Oblast Cherson, Rajon Biloserka, seit 2016 Myroljubiwka
 ehemaliger Name der Siedlung Radjanske in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, seit 2016 Tawrijske (Henitschesk)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, seit 2016 Iwankiwzi (Deraschnja)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, seit 2016 Kiltschen
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, seit 2016 Wyschnewe (Solone)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Kiew, Rajon Peresjaslaw-Chmelnyzkyj, seit 2016 Sosniwka (Peresjaslaw-Chmelnyzkyj)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, seit 2016 Prydniprjanske
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, seit 2016 Pjannje
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, seit 2016 Prywilne (Saporischschja, Schyroke)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdytschiw, seit 2016 Romaniwka (Berdytschiw)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Saporischschja, Rajon Korosten, seit 2016 Wyschnewe (Korosten)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, seit 2016 Bolotyschne
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, seit 2016 Sloboda (Lebedyn)
 ehemaliger Name der Siedlung Radjanske in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, seit 2016 Mala Kortschakiwka
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, seit 2016 Ponomarenky
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, seit 2015 Welyki Mlyniwzi
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja, seit 2016 Sloboda (Horodnja)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, seit 2016 Netschujwka (Jampil)
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, seit 2016 Knjascha Krynyzja
 ehemaliger Name des Dorfes Radjanske in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, seit 2016 Litynski Chutory